Le patronyme Gosuin, Gossuin ou Gossoin est dérivé du prénom germanique Goswijn (de god-so-win : ami de Dieu), Go(d)zuinus ou Gosewinus.

Prénom 
Gossuin d'Anchin (v.1089-1169), moine bénédictin, saint abbé de l'Abbaye Saint-Sauveur d'Anchin
Gosuin van Goetsenhoven, seigneur de Gossoncourt, chevalier
Gossuin de la Chapelle (XIIIe), chanoine de Saint-Martin suspecté d'hérésie.

Patronyme

 Didier Gosuin (1952-), homme politique belge.

Eugène Constant Joseph César Gossuin (1758-1827), homme politique français ;
Élodie Gossuin (1980-), mannequin, animatrice de télévision, chroniqueuse, animatrice française;
Alain Gossuin (1962-), mannequin et styliste belge ;

Prénom français
Patronyme belge